Cherry Grove Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cherry Grove Township (Illinois)
 Cherry Grove Township (Michigan)
 Cherry Grove Township (Minnesota)
 Cherry Grove Township (Pennsylvania)